Натуральне число 864
 864 рік до нашої ери
 864 рік нашої ери